Věžnice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Věžnice, comune del distretto di Havlíčkův Brod, nella regione di Vysočina
Věžnice, comune del distretto di Jihlava, nella regione di Vysočina